Ukośny element konstrukcyjny, mogący przenosić siły ściskające lub rozciągające:
 Zastrzał (architektura) – drewniana belka w konstrukcjach szkieletowych,
 Zastrzał (lotnictwo) – element konstrukcyjny samolotu,
 Zastrzał (medycyna) – zapalenie ropne dłoniowej części ręki.